Камерино-Мендо́са () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в Горном регионе. Административный центр — город Сьюдад-Мендоса.

История 
Изначально муниципалитет носил название Некокстла (Necoxtla). В 1921 году он был переименован в Санта-Роса-Некокстла (Santa Rosa Necoxtla). В 1930 году муниципалитет получил имя местного героя мексиканской революции Камерино Мендосы.

Состав 
Муниципалитет состоит из 5 населённых пунктов:

Ссылки 
 Datos Generales actualizados de Camerino Z. Mendoza

Муниципалитеты Веракруса